Soli Deo gloria () — христианская теологическая доктрина, которая заключается в том, что человек должен почитать и поклоняться только Богу, так как спасение даруется только и единственно через Его волю и действия, не только дар Искупления Иисуса Христа на кресте, но также дар веры в это Искупление, созданной в сердцах верующих Святым Духом. Реформисты верят, что человеческое существо, даже святой, канонизированный Римско-католической церковью, папы или священники не достойны славы и почтения, которые были им возданы.

Цитаты

В массовой культуре 
Встречается в конце титров в фильме Восставший из ада 5: Инферно.

См. также 
 Аль-Хамду ли-Ллях

Примечания 

Христианские учения и доктрины